Duplex (lateinisch „doppelt“) steht für:

 TGV Duplex, ein Hochgeschwindigkeitszug mit zwei Stockwerken
 Duplex-Lokomotive, eine Dampflokomotiv-Bauart
 Duplex-Struktur, besondere Form der geologischen Überschiebung
 Duplex-Verfahren, ein Verfahren zur Filmprojektion
 Duplex (Batterie), eine Batterie aus zwei galvanischen Zellen
 Duplex (Nachrichtentechnik), Verfahren zur beiderseitigen Kommunikation
 Duplex (Zentriereinheit), zusätzliche Zentrierebene bei Dioptervisierungen
 Duplexbremse, eine Trommelbremse mit zwei Nocken
 Duplexdruck, ein Verfahren für zweifarbigen Druck
 Duplexhaus, Wohnhaus für zwei Nutzungsphasen
 Duplexstahl, ein zweiphasiger Stahl

Fahrzeughersteller und -marken:

 Duplex (BCLE), britische Automobilmarke (1919–1921)
 Duplex Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1909)
 Duplex Motor Engineering, britischer Automobilhersteller (1906–1908)
 Duplex (Fahrzeugmarke), US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke (1909–1985)

Englischsprachige Begriffe:

 Duplex, engl. für Doppelhaus
 Duplex, Originaltitel von Der Appartement Schreck, US-amerikanischer Spielfilm (2003)
 duplex printing, siehe beidseitiger Druck
 Duplex (Texas), Siedlung im Fannin County

Siehe auch:

 Semi-Duplex
 Duplex-Schnecke
 Duplex-System bzw. Duplex-Korrosionsschutz
 Dupleix